Zentrierung bezeichnet:

 Zentrierung (Geodäsie und Markscheidewesen) – das genaue Aufstellen eines Messinstruments über dem Bezugs- oder Vermessungspunkt
 Zentrierung (Statistik) – eine Verschiebung beobachteter Werte um den Mittelwert oder einer Zufallsvariablen um den Erwartungswert
 Zentrierung (Maschinenbau) – die Ausrichtung auf den Mittelpunkt oder die Mittelachse von Bauteilen
 Zentrierung (Entwicklungspsychologie) – Tendenz der Konzentration von Kindern auf ein perzeptuell auffälliges Merkmal eines Objektes unter Vernachlässigung weniger auffälliger Merkmale

Siehe auch:
 Zentrierständer